Mužská dvouhra Monte-Carlo Rolex Masters 2019 probíhala ve druhé polovině dubna 2019. Do singlové soutěže monackého tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo padesát šest hráčů, z nichž se osm probojovalo z kvalifikace. Trojnásobným obhájcem titulu byl jedenáctinásobný monacký šampion Rafael Nadal ze Španělska, kterého v semifinále vyřadil Fognini.
 
Vítězem se stal třináctý nasazený Ital Fabio Fognini, jenž ve finále zdolal 28letého Srba Dušana Lajoviće po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu ATP Tour, osmý antukový a vůbec první ze série Masters. Na Monte-Carlo Masters vyhrál trofej jako nejníže nasazený hráč od roku 1999, kdy triumfoval Brazilec Gustavo Kuerten.

31letý Fognini přitom do Monte-Carla zavítal s pasivní bilancí v roce 2019, když z předchozích devíti zápasů vyhrál pouze jediný a na antuce jeho poměr činil 0–4. Blízko vyřazení se ocitl již v úvodním kole, v němž dokázal otočit nepříznivý vývoj s ruským kvalifkantem Andrejem Rubljovem ze stavu 4–6 a 1–4. V daném gamu odvrátil pět brejkbolů. Následně potřetí v kariéře na antuce zdolal světovou dvojku Nadala, což před ním dokázali jen tři tenisté.

Bodový zisk posunul Fogniniho na nové kariérní maximum, 12. příčku žebříčku. Rovněž pro Lajoviće premiérová finálová účast ve dvouhře ATP znamenala postup na nejvyšší pozici v kariéře, 24. místo.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Novak Djoković
|RD1-score1-1=3
|RD1-score1-2=6|RD1-score1-3=2
|RD1-seed2=10
|RD1-team2= Daniil Medveděv|RD1-score2-1=6|RD1-score2-2=4
|RD1-score2-3=6|RD1-seed3=
|RD1-team3= Dušan Lajović|RD1-score3-1=6|RD1-score3-2=7|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=Q
|RD1-team4= Lorenzo Sonego
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=5
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=9
|RD1-team5= Borna Ćorić
|RD1-score5-1=6|RD1-score5-2=3
|RD1-score5-3=2
|RD1-seed6=13
|RD1-team6= Fabio Fognini|RD1-score6-1=1
|RD1-score6-2=6|RD1-score6-3=6|RD1-seed7=
|RD1-team7= Guido Pella
|RD1-score7-1=61
|RD1-score7-2=3
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Rafael Nadal|RD1-score8-1=77|RD1-score8-2=6|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=10
|RD2-team1= Daniil Medveděv
|RD2-score1-1=5
|RD2-score1-2=1
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=
|RD2-team2= Dušan Lajović|RD2-score2-1=7|RD2-score2-2=6|RD2-score2-3=

|RD2-seed3=13
|RD2-team3= Fabio Fognini|RD2-score3-1=6|RD2-score3-2=6|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=2
|RD2-team4= Rafael Nadal
|RD2-score4-1=4
|RD2-score4-2=2
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=
|RD3-team1= Dušan Lajović
|RD3-score1-1=3
|RD3-score1-2=4
|RD3-score1-3=
|RD3-seed2=13
|RD3-team2= Fabio Fognini|RD3-score2-1=6|RD3-score2-2=6|RD3-score2-3=
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Kvalifikace 

 Nasazení hráčů 

 Kvalifikanti 

 Šťastný poražený 
  Taró Daniel'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2019
ATP Tour 2019